Sonata in si minore (BWV 1014) – composizione di Johann Sebastian Bach
 Sonata in si minore (BWV 1030) per flauto e clavicembalo – composizione di Johann Sebastian Bach
 Sonata in si minore per pianoforte op. 12 – composizione di Arnaldo Bambini
 Sonata in si minore (S.178) – composizione di Franz Liszt 
 Sonata in si minore per violino e pianoforte (P 110) – composizione di Ottorino Respighi
 Sonata in si minore (Kk. 27) – composizione di Domenico Scarlatti, parte degli Essercizi per gravicembalo